

Топонім 

Бранденбург ():

Території 
 Маркграфство Бранденбург (Марка Бранденбург, курфюрство Бранденбург) — одне з найзначніших князівств у Священній Римській імперії, що існувало з 1157 року аж до ліквідації імперії в 1806 році.
 Бранденбург-Пруссія — німецьке князівство, створене шляхом об'єднання маркграфства Бранденбург та Герцогства Прусія і що існувало до 1701 року.
 Провінція Бранденбург — провінція Королівства Пруссія, що існувала в 1815—1946 роках.
 Бранденбург — одна із земель Німеччини.

Населені пункти 
 Бранденбург-на-Гафелі — місто в Німеччині, в землі Бранденбург.
 Бранденбург (замок)
 Бранденбурзька кірха

Персоналії 
 Бранденбург Микола Юхимович — російський археолог і військовий історик, музейний працівник, генерал-лейтенант.

Збройні сили 
 Броненосці типу «Бранденбург» — тип броненосців флоту Німеччини кінця XIX століття.
 Фрегати типу «Бранденбург» — тип фрегатів флоту Німеччини, розроблений в 1980-х роках.
 «Бранденбург 800» — диверсійний полк (з 1943 — дивізія) абверу.

Інше 
 Бранденбург — застібка з подвійного шнура чи позументу